Душан Вуксан може бити:

 Душан Д. Вуксан, српски филолог и историчар (1881-1944)
 Душан Вуксан (дизајнер), српски дизајнер и универзитетски професор (р. 1948)

Види још 
 Списак српских историчара